Treffelsdorf bezeichnet folgende Orte:

 Treffelsdorf (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Treffelsdorf (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft der Gemeinde Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Treffelsdorf (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft der Gemeinde Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten